В данной статье представлены результаты и достижения футбольного клуба «Бунёдкор» Ташкент (Узбекистан) в международных азиатских клубных турнирах организатором которого является Азиатская конфедерация футбола.

В Азиатских кубках, «Бунёдкор» до сегодняшнего времени участвовал только в Лиге чемпионов АФК. С 2008 года «Бунёдкор» каждый сезон пробивается на этот турнир и является до сегодняшнего времени одним из бессменных клубов Узбекистана и Азии который без перерывов каждый сезон участвует в этом турнире.

Достижения 
 Полуфиналист в Лиге чемпионов АФК: 2008, 2012

Сезон 2008 
В чемпионате Узбекистана 2007 года Курувчи занял второе место и получил впервые в своей истории путёвку в групповой этап Лиги чемпионов АФК. В Лиге чемпионов 2008 года «Курувчи» занял первое место в своей группе и дошел в дебютном для себя сезоне до полуфинала.

Лига чемпионов АФК 2008

Все матчи «Бунёдкора»

Группа А

Сезон 2009 
В сезоне 2009 года «Бунёдкор» участвовал в Лиге чемпионов уже в качестве Чемпиона Узбекистана. Заняв второе место в своей группе, «Бунёдкор» вышел в следующий этап и дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов, уступив южнокорейскому «Похан Стилерс».

Лига чемпионов АФК 2009

Все матчи «Бунёдкора»

Группа D

Сезон 2010 
В сезоне 2010 года «Бунёдкор» также участвовал в Лиге чемпионов в качестве действующего Чемпиона Узбекистана. Заняв второе место в своей группе, «Бунёдкор» остановился уже в 1/8 финала уступив саудовскому клубу «Аль-Хиляль» со счётом 3:0.

Лига чемпионов АФК 2010

Все матчи «Бунёдкора»

Группа B

Сезон 2011 
В сезоне 2011 года «Бунёдкор» в третий раз участвовал в качестве действующего Чемпиона Узбекистана в Лиге чемпионов. В этом сезоне «Бунёдкор» снова вышел из группы заняв второе место и снова остановился в 1/8 финала уступив иранскому «Сепахану» со счётом 3:1.

Лига чемпионов АФК 2011

Все матчи «Бунёдкора»

Группа С

Сезон 2012 
В сезоне 2012 года «Бунёдкор» в четвёртый раз участвовал в качестве действующего чемпиона Узбекистана в Лиге чемпионов. В этот раз клуб участвовал не как обычно в западной зоне а в восточной зоне Лиги чемпионов, где его соперниками были уже клубы Австралии, Южной Кореи и Японии. Заняв снова второе место в своей группе, «Бунёдкор» вышел в 1/8 финала и победив южнокорейский клуб «Соннам» со счётом 1:0, вышел в четвертьфинал где его ждал австралийский клуб «Аделаида Юнайтед». Победив «Аделаиду Юнайтед» с общим счётом 5:4, «Бунёдкор» дошёл до полуфинала, где уступил южнокорейскому клубу «Ульсан Хёндэ» с общим счётом 5:1.

Лига чемпионов АФК 2012

Все матчи «Бунёдкора»

Группа Е

Сезон 2013 
В сезоне 2013 года «Бунёдкор» впервые за пять лет участвовал в Лиге чемпионов в качестве серебряного призёра Чемпионата Узбекистана и во второй раз в восточной зоне Лиги чемпионов. Заняв первое место в своей группе, «Бунёдкор» остановился в 1/8 финала уступив в двух матчах тайскому клубу «Бурирам Юнайтед» с общим счётом 2:1.

Лига чемпионов АФК 2013

Все матчи «Бунёдкора»

Группа G

Сезон 2014 
В сезоне 2014 года «Бунёдкор» уже участвовал в Лиге чемпионов в качестве действующего Чемпиона Узбекистана. Заняв второе место в своей группе, «Бунёдкор» снова остановился в 1/8 финала, уступив в двух матчах саудовскому «Аль-Хилялу» с общим счётом 4:0.

Лига чемпионов АФК 2014

Все матчи «Бунёдкора»

Группа В

Сезон 2015 
В сезоне 2015 года, «Бунёдкор» впервые в своей истории пробивался в Лигу чемпионов с 3-раунда плей-офф. Причиной тому было то что «Бунёдкор» по итогам сезона чемпионата Узбекистана 2014 года занял четвёртое место. Победив в плей-оффе клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ, «Бунёдкор» выиграл путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Сезон 2015 года стал для «Бунёдкора» наихудшим в истории выступлений в Лиге чемпионов и по итогам группового этапа клуб занял последнее место и не смог пробиться в 1/8 финала.

Лига чемпионов АФК 2015

Все матчи «Бунёдкора»

Группа А

Сезон 2016 
В сезоне 2016 года, «Бунёдкор» во второй раз в своей истории пробиился в Лигу чемпионов с 3-раунда плей-офф. Причиной тому стало то что «Бунёдкор» по итогам сезона чемпионата Узбекистана 2015 года занял снова четвёртое место. В данном раунде «Бунёдкор» выиграл клуб «Аль-Шабаб» из ОАЭ со счётом 2:0 и получил путёвку в групповой этап.

Лига чемпионов АФК 2016

Все матчи «Бунёдкора»

Статистика противостояний с клубами по странам 
Данные статистики по состоянию на 12 февраля 2016 года.

См. также 
 Бунёдкор (футбольный клуб)
 Список легионеров ФК «Бунёдкор»

Примечания

Источники 
 Asian Club Competitions 2008
 Asian Club Competitions 2009
 Asian Club Competitions 2010
 Asian Club Competitions 2011
 Asian Club Competitions 2012
 Asian Club Competitions 2013
 Asian Club Competitions 2014
 Asian Club Competitions 2015

ФК «Бунёдкор»
Футбольные клубы Узбекистана в Азиатских кубках